Es la novena gira de la banda de Hard rock La Renga. Se realizó para presentar su disco Truenotierra. Comenzó el 16 de diciembre de 2006 y terminó el 30 de mayo de 2009. Esta gira se destaca por la lluvia que azotó el campo de juego del estadio José María Minella, que casi obligó a que se suspenda el concierto. Luego recorrieron el país y otros países más hasta llegar al Estadio Único, donde tocaron el 23 y 24 de junio. En medio de esa extensa gira, también tocaron en Paraguay y Uruguay. En noviembre llenaron el Autódromo de Buenos Aires, dando un concierto récord ante 100.000 personas, siendo teloneados por Marea y Larry Zavala, ex de Nepal, actualmente solista. Luego tocaron en Bolivia y Rosario. En 2008 recibieron la noticia de la salida de Chiflo Sánchez después de los conciertos en Chile, San Luis y San Juan debido a los problemas de salud, y luego Gustavo Nápoli sufrió un accidente de moto que le impidió tocar, a lo que la banda regresó en mayo a los escenarios. Luego de una gira que los llevó por distintos puntos de Argentina y España, la banda despidió el año en San Pedro. En enero tocan en Chile, Córdoba y Santa Cruz, y terminaron la gira el 30 de mayo de 2009 en el Estadio Único. Luego, la banda se metió a los estudios para grabar lo que sería su próximo disco, Algún rayo.

Lanzamiento del disco y gira

2006 

El 12 de diciembre de 2006 sale este disco, que es el segundo doble, con 12 temas en una parte y 5 en la otra parte. Se titula Truenotierra. Uno de ellos pertenece a Manu Varela, y se llama Entre la niebla, y su presentación oficial fue el 16 de diciembre en el estadio Mundialista de Mar del Plata, bajo una intensa lluvia. El clima en esa localidad balnearia le hizo honor a este disco, ya que se presentó una terrible tormenta eléctrica que causó anegamientos y hasta corrió el riesgo de que esté a punto de suspenderse. Lo curioso fue que no se tocaron los temas instrumentales.

2007 

El 20 de enero de 2007 se realiza un recital en Jesús María, Córdoba. Los días 14, 17 y 28 de abril de ese año, la banda toca en el estadio Andes Talleres, en el Club Estudiantes de Santa Rosa y en el estadio de Unión de Santa Fe. Luego de ese último show, en mayo encaran la ruta aérea hacia España tocando en Mallorca, el País Vasco, Barcelona y Madrid, y luego en Chile. El regreso a Buenos Aires aconteció los días 23 y 24 de junio, brindando dos conciertos en el Estadio Único de La Plata. Luego tocaron en Tucumán, Salta, Corrientes, Posadas, Asunción, Montevideo, entre otras ciudades. En noviembre llenan el Autódromo Hermanos Gálvez de Lugano, y luego despiden el año tocando en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y en Rosario, los días 8 y 15 de diciembre respectivamente.

2008 

En 2008 arranca un nuevo año. La banda brinda dos recitales en San Luis y San Juan el 24 y 26 de enero, luego de haber tocado en Chile el día 12. Después de este último en Argentina, se retira Gabriel "Chiflo" Sánchez por problemas de salud. En marzo tenían previsto realizar un recital en la Comuna San Roque, pero un nuevo accidente sufrido por Chizzo lo impidió. Dos meses después de dicho accidente, la banda regresó a los escenarios el 31 de mayo para tocar en el estadio Mario Alberto Kempes. En julio volvieron a tocar en Neuquén después de unos años, y la sede elegida fue el estadio Ruca Che. Luego los esperó Rafaela, San Rafael, otra vez Neuquén, Santiago del Estero, distintos puntos de España y el Camping Actur, en San Pedro, el día 13 de diciembre.

2009 

En enero de 2009, la banda cumple 20 años de trayectoria, y para celebrar, deciden tocar en Santiago de Chile, Córdoba y Santa Cruz. Luego de esos conciertos, la banda cierra la gira Truenotierra el 30/05/2009 en el Estadio Único de La Plata. En el recital, el cantante desmintió la separación de La Renga y la suspensión de su show. En dicho acontecimiento musical, la banda estrena Canibalismo galáctico. A mediados del 2009, la banda se concentró en grabar lo que sería Algún rayo.

2010 

Comienzan un nuevo año tocando el 23 de enero nuevamente en el Anfiteatro José Hernández. Allí estrenaron otro tema que también se incluiría en su disco mencionado anteriormente. El tema es Caricias de asfalto. Cabe destacar que, en el recital, la banda tocó durante toda la noche con su cantante afiebrado, pero no impidió que el banquete se hiciera.

Setlist 

Representa el show del 16 de diciembre de 2006 en el estadio José María Minella.

 "Oscuro diamante"
 "A tu lado"
 "Almohada de piedra"
 "Al que he sangrado"
 "Montaña roja"
 "Ruta 40"
 "El ojo del huracán"
 "Cualquier historia"
 "El twist del pibe"
 "La boca del lobo"
 "Detonador de sueños"
 "Cuadrado obviado"
 "El rey de la triste felicidad"
 "El monstruo que crece"
 "En el baldío"
 "Mujer del caleidoscopio"
 "Balada del diablo y la muerte"
 "Palabras estorbantes"
 "Llenado de llorar"
 "La razón que te demora"
 "Entre la niebla"
 "Bien alto"
 "El terco"
 "Lo frágil de la locura"
 "El final es en donde partí"
 "Panic show"
 "Cuándo vendrán"
 "El revelde"
 "Viva Pappo"
 "Hablando de la libertad"

Conciertos 
<center>

Conciertos suspendidos

Formación 

 Gustavo "Chizzo" Nápoli - Voz y guitarra eléctrica (1988-Presente)
 Gabriel "Tete" Iglesias - Bajo (1988-Presente)
 Jorge "Tanque" Iglesias - Batería (1988-Presente)
 Manuel "Manu" Varela - Saxo y armónica (1994-Presente)
 Gabriel "Chiflo" Sánchez - Saxo (*) (1989-2008)

 Se retiró a mitad de la gira por problemas de salud (*)

Véase también 

 Truenotierra

Giras musicales de La Renga
Giras musicales de 2006
Giras musicales de 2007
Giras musicales de 2008
Giras musicales de 2009